Okręty US Navy o nazwie USS  "Tallahassee", pochodzącej od miasta Tallahassee:
Pierwszy "Tallahassee" (BM-9) był monitorem używanym jako tender okrętów podwodnych podczas I wojny światowej, wcześniej noszący nazwę "Florida". Później nosił oznaczenie IX-16.
Drugi "Tallahassee" (CL-61) miał być lekkim krążownikiem ale został przerobiony na lekki lotniskowiec i przemianowany na "Princeton" (CVL-23) przed wodowaniem.
Budowa trzeciego "Tallahassee" (CL-116) została przerwana przed wodowaniem.
Tallahassee